Vey steht für:
 Vey (Iran), Ort in Bashagard County, Hormozgan, Iran
 Le Vey, französische Gemeinde im Département Calvados, Normandie

Vey ist der Familienname folgender Personen:
 Anno Vey (1934–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Elfriede Vey (1922–1997), deutsche Radrennfahrerin
 Hyazinth Ottmar Vey (1877–1937), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder und Märtyrer
 Linden Vey (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler

VEY steht für:
 Vestmannaeyjar Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Vestmannaeyjar, Island

Siehe auch:
 Les Veys

Abkürzung